Накарури има више значења:

 Накарури (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Накарури, Накаручи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику